David Coburn (ur. 1959) – brytyjski polityk i przedsiębiorca, poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji
 David Coburn (ur. 1969) – amerykański aktor

Przypisy